José Cabrera puede referirse a:

 José Cabrera Díaz (1875–1939), periodista español;
 José Cabrera Forneiro (1956–), psiquiatra forense español;

Central nuclear José Cabrera, la primera abierta en España, y la primera (y hasta ahora, única) en cerrarse (Zorita de los Canes, Guadalajara, 1968-2006);

 José Antonio Cabrera, desambiguación.